Кошнево — деревня в Локнянском районе Псковской области, Самолуковская волость
 Кошнево — деревня в Себежском районе Псковской области, городское поселение «Идрица»